Стив Уэбстер (; род. 7 января 1960, Исингволд, Великобритания) — английский мотогонщик, 10-кратный чемпион мира по шоссейно-кольцевым гонкам в классе мотоциклов с колясками (включая титулы, завоёванные в годы, когда чемпионат носил статус Кубка мира), 7-кратный чемпион Великобритании (1985—1989, 1992, 2004), а также Чемпион Европы 2004 года.

Спортивная карьера 

Стив Уэбстер родился Исингволде (Северный Йоркшир, Великобритания). Его отец, Мик Уэбстер, в юности гонялся на травяных треках, позже выступал и в мотогонках на асфальте. Стив пошёл по его стопам: в 19-летнем возрасте начал принимать участие в локальных гонках на мотоциклах с коляской на клубном уровне; в качестве пассажира выступал его брат Кевин Уэбстер, они выступали на Suzuki GT750. В 1981 году Уэбстер познакомился с бизнесменом Полом Сьюардом, который оплатил первое профессиональное шоссе молодых гонщиков — Windle с двигателем Yamaha.

В 1983 году на этом шасси Уэбстер с пассажиром Тони Хьюиттом дебютировал на Чемпионате мира. В 1986-м Уэбстер и Хьюитт одержали свою первую победу в гонке — на Гран-При Бельгии, а годом позже — выиграли чемпионат. Впоследствии Уэбстер боролся за титул практически в каждом сезоне, в котором принимал участие. В 1995 году объявил о завершении карьеры, но всё-таки принял участие в последней гонке сезона, Гран-При Европы в Каталунье, а в следующем сезоне возобновил полноценные выступления. 

В отличие от ряда других пилотов, не отказался от выступлений, когда мотогонки с колясками были исключены из зачёта Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам и выделились в отдельный Кубок. Таким образом, выиграл в карьере 10 титулов: 4 в рамках Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (1987, 1988, 1989, 1991), 5 в рамках Кубка мира по гонкам на мотоциклах с колясками (1997, 1998, 1999, 2000, 2004) и 1 в рамках Чемпионата мира по гонкам на мотоциклах с колясками (2003).

В начале сезона 2005 года у Уэбстера начались проблемы со здоровьем, и он принял решение завершить карьеру. В середине сезона предпринял попытку возвращения на Гран-При Нидерландов, но экипаж вынужден был сойти из-за травм, полученных пассажиром Уэбстера Полом Вудхэдом на тренировке.

Помимо множества автогоночных титулов и наград, в 1991 году Стив Уэбстер стал кавалером Ордена Британской империи.

Результаты выступлений в Чемпионате мира по шоссейно-кольцевым гонкам на мотоциклах с колясками

Результаты выступлений на гонке Isle of Man TT

Примечания 

 Персоналии по алфавиту
 Спортсмены по алфавиту
 Мотогонщики по алфавиту
 Мотогонщики Великобритании